Tristram kan syfta på:

 Tristram Dalton (1738–1817), en amerikansk politiker
 Tristram Shandy – en brittisk film från 2005
 Tristramstormsvala – en fågel i familjen nordstormsvalor
 Tristram – en huvudperson i en keltisk saga, se Tristan och Isolde